Kamler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Kamler (1902–1975), Industrieller
 Heinrich von Kamler (1836–1918), österreichischer Postfachmann
 Heinz-Georg Kamler (1942–2018), österreichischer Wirtschaftswissenschafter und ehemaliges Mitglied des olympischen Kaders

Siehe auch:
 Kammler